Gennadij Nikolaevič Roždestvenskij – direttore d'orchestra e compositore russo
 Robert Roždestvenskij – poeta russo
 Valerij Il'ič Roždestvenskij – cosmonauta sovietico